Brown Island kan syfta på följande platser:

Marshallöarna 

 Lae Atoll (atoll i Marshallöarna), 
 Enewetak, atoll, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar